AMW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto municipale Ames, Ames (Iowa), Stati Uniti